Koloczek ist der Familienname folgender Personen:
Bernhard Koloczek (* 1953), deutscher Bundessozial-Richter
Heinz-Jürgen Koloczek (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) (OB Tuttlingen)